Лесновское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Балашовского района Саратовской области. Административный центр — село Лесное. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 2 села, 1 посёлок.

Населённые пункты 
 село Лесное — административный центр;
 село Рассказань;
 посёлок Конный.

География 
На территории сельского поселения располагается озеро Рассказань — региональный памятник природы.

Археология 
У села Рассказань обнаружено святилище ранних славян II — IV веков.

Примечания

Ссылки 
 Лесновское муниципальное образование на сайте Балашовского района

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балашовского района